Gauvin ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Gauvin (* 1944), französischer Schriftsteller
 Karina Gauvin (* 1966), kanadische Sopranistin
 Valérie Gauvin (* 1996), französische Fußballspielerin